Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozgrywany będzie w dniach 18-20 sierpnia w Fort Copacabana.

Konkurencje 
Kobiety
 indywidualnie

Mężczyźni
 indywidualnie

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji
 Brazylia jako gospodarz ma zapewnioną automatyczną kwalifikację w obu konkurencjach
 Do zawodów zakwalifikowani zostaną również zwycięzcy turniejów kwalifikacyjnych w Azji, Afryce i Oceanii, zwycięzcy Igrzysk panamerykańskich oraz Igrzysk europejskich
 Trzy miejsca zarezerwowane są dla zwycięzców światowego turnieju kwalifikacyjnego
 39 sportowców zakwalifikowanych zostanie dzięki rankingowi z dnia 15 maja 2016
 Dwa miejsca to "dzikie karty", czyli dodatkowe zaproszenia
 Ostatnie pięć miejsc otrzymają państwa, które wcześniej nie zdołały się zakwalifikować do zawodów
 Każdy kraj może wystawić maksymalnie 2 zawodników. Wyjątek stanowi 8 najlepszych państw rankingu światowego, które mogą wystawić po 3 reprezentantów

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Triahlon na stronie igrzysk olimpijskich

Przypisy 

Triathlon na letnich igrzyskach olimpijskich 2016